Abdessamad Abou Nour (ur. 1 stycznia 1982) – marokański piłkarz, grający jako napastnik w nieznanym klubie.

Klub

Olympique Khouribga 
Zaczynał karierę w Olympique Khouribga.

W sezonie 2011/2012 (pierwszym na stronie Transfermarkt) zagrał 8 meczów i raz asystował.

W sezonie 2012/2013 rozegrał 15 spotkań, miał gola i asystę.

Raja Beni Mellal 
19 sierpnia 2013 roku zmienił klub na Raja Beni Mellal.

Youssoufia Berrechid 
1 lipca 2015 roku został graczem Youssoufia Berrechid. Następnie przeniósł się do klubu, którego nie ma w bazie Transfermarkt.

Przypisy

Bibliografia 

 

Marokańscy piłkarze
Urodzeni w 1982
Piłkarze Olympique Khouribga
Piłkarze Youssoufii Berrechid
Piłkarze Raja Beni Mellal